Диаспора:
 Диа́спора в социологии, политологии и смежных областях — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплоченные и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности.
 Диаспо́ра в ботанике — любая часть растения, естественно отделяющаяся от материнского организма и служащая для размножения и расселения.

См. также